Apostol
 Apostolok, Jézus 12 kiválasztott tanítványa
 Apostol Szlovákiában megjelenő katolikus folyóirat
 Apostol: magyar rockegyüttes
 Apostol keresztnév
Az apostol
 Az apostol: Petőfi Sándor elbeszélő költeménye